Савердён:

 Савердён — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. 
 Савердён — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Арьеж.